Sierra Morena kan syfta på:

Mexiko 

 Sierra Morena, Chiapas, ort, Villa Corzo,

Spanien 

 Sierra Morena, bergskedja,